Mena pode se referir a:

Pessoas
Mena Suvari
Federico Mena
Eugenio Mena

Localidades
Mena (Arkansas)

Desambiguações de sobrenomes